Fust - een ton of Vat (verpakking)
 Fust (vaartuig) uit de 16e en 17e eeuw